Alfredo Di Franco – dirigente sportivo e allenatore di calcio argentino
 Almerinda Soler di Franco – soprano spagnola
 Gianluigi Di Franco – musicista italiano
 Giovanni Cola di Franco – ingegnere e architetto italiano
 Francisco Di Franco – calciatore argentino
 Luigi Di Franco – ex calciatore e allenatore di calcio italiano
 Massimiliano Di Franco – pallavolista italiano

Pagine correlate
Franco